Michael Heidelberger ist der Name folgender Personen:

* Michael Heidelberger (Immunologe) (1888–1991), US-amerikanischer Immunologe
 Michael Heidelberger (Philosoph) (* 1947), deutscher Philosoph und Hochschullehrer